

Праздники и памятные дни

Национальные 
  — День независимости
  — День независимости 
  — День национального флага
  — Память о Вуковарских событиях
  — День сержанта Вооружённых сил Украины

Религиозные 
  Православие
 — Память мучеников Галактиона и Епистимии (III век);
 — память святителя Ионы, архиепископа Новгородского (1470 год);
 — память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (избрание на Патриарший престол 1917 год);
 — память священномученика Гавриила Масленникова, пресвитера (1937 год);
 — память апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I век);
 — память святителя Григория, архиепископа Александрийского (IX век);
 — память Отцов Поместного собора Русской церкви 1917—1918 гг..

События

До XIX века 
 1477 — Уильям Кекстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.
 1626 — папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме.
 1723 — пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исети, названный в честь императрицы и с её согласия Екатеринбургом.
 1738 — подписан Венский мирный договор
 1775 — издан манифест о новом делении России на 50 губерний.
 1796 — сформирован лейб-гвардии Гусарский его величества полк.

XIX век 
 1812 — сражение под Красным. Разгром русскими войсками французского арьергарда маршала Нея.
 1842 — издан указ о построении первого постоянного моста через Неву — Благовещенского (в 1918—2007 годах — мост лейтенанта Шмидта).
 1865 — первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка» напечатан в «Saturday Press».
 1868 — по инициативе Д. И. Менделеева основывается Русское химическое общество.
 1870 — первая официальная линия голубиной почты связывает Тур и Париж.
 1873 — в Петербурге открывается памятник И. Ф. Крузенштерну (скульптор И. Н. Шредер) на набережной Васильевского острова (ныне набережная Лейтенанта Шмидта).

XX век 
 1901 — второй договор Хея — Паунсфота между США и Великобританией, по которому США получают право на строительство канала на Панамском перешейке.
 1905
 датский принц Карл избирается королём Норвегии Хоконом VII.
 подписан японо-корейский договор о протекторате, в соответствии с которым Корея теряет право на проведение собственной внешней политики.
 1914 — бой у мыса Сарыч в Чёрном море.
 1916 — завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны — битва на Сомме.
 1917 — в Москве решением Всероссийского Священного Собора митрополит Тихон избирается патриархом Московским и всея Руси.
 1918
 Латвия объявила о своей независимости.
 государственный переворот в Омске: казачьи части Омского гарнизона арестовали членов Временного Всероссийского правительства (Директории), Совет министров Директории передал власть адмиралу А. В. Колчаку с титулом Верховного Правителя Российского государства.
 эвакуация германских войск из Франции.
 бельгийские войска входят в Брюссель и Антверпен.
 1920 — совместным постановлением Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности» впервые в мире были легализованы аборты.
 1928 — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.
 1936 — Германия и Италия заявляют о признании правительства Франко в Испании.
 1941 — в Северной Африке англичане осуществляют операцию «Крестоносец» в Египте, которая завершается освобождением города Тобрук в Ливии (7 декабря) и переходом в наступление (заканчивается в 1942 г.).
 1945
 в иранской провинции Азербайджан восстание, организованное коммунистами. Посланные на его подавление правительственные силы остановлены советскими войсками в районе города Казвин.
 в Португалии партия «Национальный союз» премьер-министра Салазара выигрывает парламентские выборы, бойкотируемые оппозицией.
 на парламентских выборах в Болгарии победил «Отечественный фронт», в котором доминировали коммунисты.
 1954 — в Египте генерал Насер становится главой государства.
 1961 — осуществляется запуск американской автоматической станции «Рейнджер-2» с целью испытания аппарата на высокой околоземной орбите.
 1962 — журнал «Новый мир» публикует повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.
 1978 — в Гайане совершили массовое самоубийство 909 членов секты «Храм народов».
 1981 — президент США Рейган предлагает прекратить размещение крылатых ракет и «Першингов» в Европе в случае, если СССР демонтирует свои ракеты средней дальности, нацеленные на страны Западной Европы.
 1982 — перестановки в органах. Освобождён от обязанностей министра внутренних дел Николай Щёлоков (министр с 1966). На его место назначен бывший до этого председателем КГБ Виталий Федорчук. Новым председателем КГБ стал Виктор Чебриков.
 1983
 Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 541, в которой провозглашение законодательным советом турецкой части Кипра независимости Турецкого федеративного государства Кипр 14 ноября объявляется незаконным.
 безуспешная попытка захвата самолёта в Грузинской ССР, несколько человек погибло и было ранено.
 1987
 в США опубликован доклад объединённого комитета сената и палаты представителей конгресса по расследованию обстоятельств скандала «Иран-контрас», в котором президент Рейган обвинён в нарушении законов. Восемь республиканцев, входящих в комитет, отказываются подписать предоставленный документ.
 пожар на станции Кингс-Кросс лондонского метрополитена приводит к гибели 30 человек.
 1989 — начало бархатной революции в Чехословакии.
 1991 — начало массовой резни в Вуковаре.
 1992 — в Пакистане Беназир Бхутто пострадала в результате атаки с использованием слезоточивого газа, которую предприняла полиция против участников марша на Исламабад, требовавших провести новые парламентские выборы.

XXI век 
  — Верховный суд Массачусетса посчитал неправомерным лишение права на брак представителей сексменьшинств. Массачусетс стал первым штатом в Америке, признавшим брак между гомосексуалами.
  — авария на шахте имени Засядько в Донецке унесла жизни более 100 горняков.
  — папой александрийским стал Феодор II
  — запущена американская межпланетная станция Mars Atmosphere and Volatile Evolution
  — авария на соликамском руднике привела к образованию провала глубиной более 100 метров.

Родились

До XIX века 
 1586 — Михаил Скопин-Шуйский (ум. 1610), русский государственный и военный деятель Смутного времени.
 1647 — Пьер Бейль (ум. 1706), французский мыслитель и богослов.
 1720 — Ираклий II (ум. 1798), грузинский царь, заключивший с Россией Георгиевский трактат.
 1785 — сэр Дейвид Уилки (ум. 1841), шотландский живописец.
 1786
 Карл Мария фон Вебер (ум. 1826), композитор, дирижёр, музыкальный критик, основоположник немецкой романтической оперы.
 Екатерина Семёнова (ум. 1849), русская трагическая актриса.
 1787 — Луи Дагер (ум. 1851), французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии.

XIX век 
 1828 — Джон Даун (ум. 1896), английский генетик, открывший синдром Дауна.
 1832 — Нильс Адольф Эрик Норденшёльд (ум. 1901), шведский геолог, исследователь Арктики, в 1878—1879 гг. на пароходе «Вега» первым прошедший через Северо-Восточный проход из Атлантики в Тихий океан.
 1847 — Элишка Красногорская (ум. 1926), чешская писательница, переводчица, поэтесса, драматург и автор либретто.
 1852 — Миколаш Алеш, (ум. 1913), чешский художник и иллюстратор.
 1856 — Николай Николаевич Младший (ум. 1929), великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, внук российского императора Николая I.
 1860 — Игнаций Ян Падеревский (ум. 1941), польский пианист, композитор и политик, первый премьер-министр Польши.
 1877 — Артур Сесил Пигу (ум. 1959), английский экономист.
 1882 — Жак Маритен (ум. 1973), французский философ, теолог, представитель неотомизма.
 1889 — Станислав Косиор (расстрелян в 1939), советский государственный и партийный деятель.
 1892 — Галактион Табидзе (ум. 1959), грузинский советский поэт.
 1897 — Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт (ум. 1974), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1948).
 1898 — Йорис Ивенс (ум. 1989), голландский кинорежиссёр-документалист.
 1899 — Михаил Водопьянов (ум. 1980), советский лётчик, участник спасения экипажа «Челюскина», один из первых Героев Советского Союза.
 1899 — Юджин Орманди (ум. 1985), американский дирижёр, венгр по происхождению.
 1900 — Иосиф Прут (ум. 1996), советский драматург, сценарист.

XX век 
 1901 — Джордж Гэллап (ум. 1984), американский статистик, разработчик методики проведения опросов общественного мнения.
 1906
 Саит Фаик Абасыянык (ум. 1954), турецкий писатель.
 Алек Иссигонис (ум. 1988), английский конструктор и дизайнер автомобилей.
 Клаус Манн (ум. 1949), немецкий писатель, старший сын Томаса Манна.
 1908
 Христофор Багдасарьян (ум. 2000), советский и российский физикохимик, академик АН СССР и РАН.
 Николай Мельников (ум. 2000), советский и российский химик-органик, член-корреспондент РАН.
 1920 — Константин Бесков (ум. 2006), советский футболист и футбольный тренер.
 1922
 Виктор Афанасьев (ум. 1994), советский философ и партийный деятель, главный редактор газеты «Правда».
 Луис Сомоса Дебайле (ум. 1967), президент Никарагуа (1957—1963).
 1923 — Алан Шепард (ум. 1998), американский астронавт, пятый человек, ступивший на Луну.
 1927
 Хэнк Баллард (наст. имя Джон Генри Кендрикс; ум. 2003), американский певец, музыкант, автор песен, пионер рок-н-ролла.
 Эльдар Рязанов (ум. 2015), кинорежиссёр, актёр, сценарист, драматург, народный артист СССР.
 1928
 Отар Гордели (ум. 1994), грузинский советский композитор.
 Сергей Курдюмов (ум. 2004), советский и российский учёный в области матмоделирования, физики плазмы и синергетики, член-корреспондент РАН.
 1933 — Владимир Агапов, советский футболист и футбольный тренер.
 1936 — Дон Черри (ум. 1995), американский джазовый трубач.
 1938 — Владимир Леви, советский и российский психолог, писатель.
 1941 — Дэвид Хеммингс (ум. 2003), английский киноактёр, режиссёр и продюсер.
 1944 — Вольфганг Йооп, немецкий модельер.
 1946 — Аманда Лир (при рожд. Аманда Тапп), французская поп-певица, актриса и модель.
 1948
 Тынис Мяги, советский и эстонский эстрадный певец, композитор и актёр.
 Герман Раребелл, немецкий барабанщик, автор песен, участник рок-группы Scorpions.
 1950
 Михаил Муромов, советский и российский певец, музыкант, композитор.
 Грэм Паркер, британский рок-музыкант, автор песен, лидер группы The Rumour.
 Валерий Филатов, советский футболист, тренер.
 1951 — Давид Кипиани (погиб в 2001), футболист, игрок тбилисского «Динамо» и сборной СССР.
 1958 
 Геннадий Ветров, советский и российский артист эстрады, актёр, юморист, писатель-сатирик и музыкант.
 Роберт Дилль-Бунди, швейцарский трековый велогонщик, олимпийский чемпион (1980). 
 1960
 Андрей Житинкин, режиссёр театра и кино, писатель, киноактёр, народный артист России.
 Иван Клементьев, советский и латвийский гребец на каноэ, тренер, латвийский политик, олимпийский чемпион (1988), многократный чемпион мира.
 Ким Уайлд, британская поп-певица, автор песен, диджей, телеведущая.
 Цзян Ихуа, китайский политик, премьер-министр КНР (2013—2014).
 1961 — Стивен Моффат, британский телевизионный сценарист и продюсер.
 1962 — Кирк Хэмметт, американский гитарист, автор песен, участник группы Metallica.
 1963 — Петер Шмейхель, датский футболист, вратарь.
 1968 — Оуэн Уилсон, американский актёр, сценарист и кинопродюсер.
 1969 — Олег Яковлев (ум. 2017), российский певец, солист группы «Иванушки International».
  — Пита Уилсон, австралийская актриса кино и телевидения, модель.
  — Дарко Ковачевич, сербский футболист. 
 
 Хлоя Севиньи, американская актриса, модель и модельер, обладательница премии «Золотой глобус».
 Петтер Сольберг, норвежский автогонщик, чемпион мира по ралли (2003).
  — Мэтт Уэлш, австралийский пловец, призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира.
  — Альдо Монтано-мл., итальянский фехтовальщик на саблях, олимпийский чемпион (2004).
 
 Эмануэль Сандю, канадский фигурист, танцор, певец.
 Иван Черезов, российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира.
  — Эмилия Спивак, российская актриса театра и кино.
  — Эллисон Феликс, американская бегунья-спринтер, 7-кратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира. 
  — Джеймс Томпсон, южноафриканский спортсмен, олимпийский чемпион в академической гребле. 
 
 Лариса Ильченко, российская пловчиха, олимпийская чемпионка (2008), 8-кратная чемпионка мира.
 Мари-Жозе Та Лу, ивуарийская бегунья-спринтер, призёр чемпионатов мира.

Скончались

До XIX века 
 1189 — Вильгельм II Добрый (р. 1153), последний норманнский правитель Сицилийского королевства (1166—1189).
 1689 — Якоб ван дер Ульфт (р. 1627), нидерландский живописец и архитектор периода золотого века Голландии.

XIX век 
 1827 — Вильгельм Гауф (р. 1802), немецкий писатель-сказочник.
 1856 — светлейший князь Михаил Воронцов (р. 1782), русский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал.
 1884 — Владимир Жемчужников (р. 1830), русский поэт, один из создателей образа Козьмы Пруткова.
 1886 — Честер Алан Артур (р. 1829), 21-й президент США (1881—1885).
 1887 — Густав Теодор Фехнер (р. 1801), немецкий физик, философ, основатель психофизики.

XX век 
 1913 — Всеволод Миллер (р. 1848), российский филолог, фольклорист, этнограф и археолог.
 1922 — Марсель Пруст (р. 1871), французский писатель.
 1928 — Мориц Стиллер (р. 1883), шведский актёр, сценарист и режиссёр немого кино.
 1941
 Вальтер Герман Нернст (р. 1864), немецкий учёный, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии (1920).
 погиб Иван Панфилов (р. 1893), советский военный деятель, генерал-майор, участник битвы за Москву, Герой Советского Союза (посмертно).
 1945 — Витаутас Бичюнас (р. 1893), литовский критик, драматург, режиссёр, прозаик, художник.
 1952 — Поль Элюар (р. 1895), французский поэт.
 1955 — Янис Голдманис (р. 1875), российский и латвийский политический деятель.
 1961
 Эдуард Тиссэ (р. 1897), советский кинооператор, основоположник русской операторской школы.
 Серая Шапшал (р. 1873), российский, польский и советский филолог, востоковед, профессор, караимский гахам.
 1962 — Нильс Бор (р. 1885), датский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (1922), общественный деятель.
 1964 — Шон О’Кейси (р. 1880), ирландский драматург.
 1971 — Сергей Орлов (р. 1911), скульптор, народный художник РСФСР.
 1976
 Алексей Бибик (р. 1878), русский советский писатель и драматург, революционер.
 Ман Рэй (р. 1890), французский и американский художник-авангардист.
 1978
 Джорджо де Кирико (р. 1888), итальянский художник и теоретик искусства.
 Мария Кравчуновская (р. 1898), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 1981 — Алексей Окладников (р. 1908), советский археолог, историк, этнограф, академик АН СССР.
 1983
 Владимир Монахов (р. 1922), советский кинооператор и режиссёр, лауреат Ленинской премии.
 Айвен Олбрайт (р. 1897), американский живописец.
 1987 — Жак Анкетиль (р. 1934), французский велосипедист, пятикратный победитель «Тур де Франс».
 1991 — Густав Гусак (р. 1913), глава Чехословакии в 1969—1989 гг.
 1994 — 
Никита Карацупа (р. 1910), легендарный советский пограничник, Герой Советского Союза.
Кэб Кэллоуэй (р. 1907), американский джазовый певец (тенор).
 1996 — Зиновий Гердт (р. 1916), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1997 — Михаил Шварцман (р. 1926), живописец, график и дизайнер, один из лидеров московского «неофициального искусства».
 1999
 Пол Боулз (р. 1910), американский писатель и композитор.
 Иван Фролов (р. 1929), советский и российский философ, академик, создатель и директор Института человека РАН.

XXI век 
 2000
 Эмин Сабитоглу (наст. имя Эмин Сабит оглы Махмудов; р. 1937), советский и азербайджанский композитор.
 Илья Старинов (р. 1900), советский военный деятель, партизан-диверсант.
 2002 
 Болот Бейшеналиев (р. 1937), советский актёр театра и кино, народный артист Киргизии.
 Джеймс Коберн (р. 1928), американский актёр кино и телевидения.
 2005 — Армен Абагян (р. 1933), советский и российский учёный в области атомной энергетики, член-корреспондент РАН.
 2011 
 Артём Карапетян (р. 1926), советский и российский актёр театра и кино, сценарист, «король дубляжа».
 Юрий Карякин (р. 1930), советский и российский литературовед, писатель, публицист, общественный деятель.
 2016
 Дентон Кули (р. 1920), американский кардиохирург, первым в мире пересадивший человеку искусственное сердце.
 Евгений Лазарев (р. 1937), советский, российский и американский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог.
 2017 — Малькольм Янг (р. 1953), рок-музыкант, основатель и ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.
 2020 — Любовь Румянцева (р. 1943), советская и белорусская актриса театра и кино, театральный педагог. Заслуженная артистка Белорусской ССР (1978).

Приметы 
 Галактион. День Млечности. Девицы молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им настоящего мужа.

См. также

Примечания